Ampliación Ejido Plan Libertador es una localidad mexicana, del municipio de Playas de Rosarito, Baja California. 
Se localiza entre los 117º01'43"  y los 32º24'39" N, está a una altitud de 200 . En 2005, INEGI registró una población de 4938 habitantes.

Localidades del estado de Baja California
Localidades del municipio de Playas de Rosarito